Rue Jarry peut faire référence à :
 Rue Jarry à Montréal
 Rue Jarry à Paris

Odonyme se référant à une personnalité